Munda (Salomonseilanden), de grootste plaats op het eiland New Georgia dat behoort tot de Salomonseilanden
 Mundatalen, een groep talen in India die behoort tot de Austroaziatische talen
 Munda (stam), een relatief grote volksstam in het oosten van India
 Munda (geslacht), een geslacht van krekels
 locatie in Zuid-Spanje; zie Slag bij Munda